Margrete Fredkulla eller Margret i Norge og Margareta i Sverige, (død 1130) var en svensk prinsesse, datter af Inge Stenkilsson, som ofte kaldes for Inge den Ældre. 

Efter en strid mellem Inge Stenkilsson og den norske konge Magnus Barfod sluttede fredsforhandlingerne med, at Margrete blev bortgiftet til Magnus Barfod i 1101. På grund af denne begivenhed fik hun i islandske kilder tilnavnet "Fredkulla" (= fredskvinde).  "Hun ble sendt østfra Svitjod til Norge med et gævt følge," skrev Snorri Sturluson i Magnus Barfods saga. 

Magnus Barfod døde i et slag i Irland år 1103, kun to år efter brylluppet. Det indgik i fredsslutningen i 1101, at Magnus skulle gifte sig med Inges datter Margrete, samtidig som hun fik Dalsland, det omstridte landskab og krigens årsag, som medgift. Men ægteskabet var barnløst, og Dalsland blev derfor aldrig norsk. 

I 1105 giftede hun sig med Niels af Danmark, den yngste af kong Svend Estridsens sønner. Niels var dansk konge fra 1104 til sin død i 1134. Som regent var han svag, men lod sig lede af sin kloge gemal Margrete Fredkulla. 

Margrete Fredkullas omfattende planer for at sikre freden drejede sig fremfor alt om giftermål mellem hendes slægtninge og danske kongeætlinger. Således ægtede Harald Kesja hendes steddatter Ragnhild, og hans søn Bjørn Jernside ægtede Margretes lillesøster Katrine. Særlig betydning fik Knud Lavards ægteskab med hendes søsterdatter Ingeborg, og hans fætter Henrik Skadelårs giftermål med hendes brordatter Ingerid. Margrete gav hver af disse unge piger noget af sit fædrenegods i udstyr, så Knud og Henrik fik udstrakte besiddelser i Sverige. 

Med Niels fik Margrete følgende børn:
 Magnus den Stærke, der stod bag drabet på Knud Lavard.
 Inge Nielsen døde ung.

Anetavle

Noter 

Ikke-regerende dronninger af Danmark
Dronninger af Norge
Personer fra Sverige
Tjek fødselsår